Gábor Szabó est un patronyme d'origine hongroise qui perd généralement ses accentuations quand il est traduit.

Patronymes recensés

 Gábor Szabó, guitariste hongrois de jazz, né Gábor István Szabó à Budapest (Hongrie) en 1936 et qui a fait carrière notamment aux États-Unis.
 Gabor Szabo (volleyeur hongrois) est un joueur de volley mesurant 1,92 mètre et qui a disputé notamment le Championnat d'Europe de volley-ball masculin 2001.
 Gábor Szabó (kayakiste hongrois) qui a disputé notamment les Championnats du monde de course en ligne (canoë-kayak) 1990.
 Gábor P. Szabó : Gábor Péter Szabó (né le  en Autriche-Hongrie et mort en 1950) était un footballeur international hongrois, qui évoluait en tant qu'attaquant.
 , né le  et spécialisé dans les transplantations cardiaques.

Cinéma
 Gabor Szabo est un rôle tenu par Bruce Ramsay dans un téléfilm canadien (voir Mon enfant à tout prix).

Notes et références